Каппа (буква) — десятая буква греческого алфавита.

Топонимы

 Каппа (Ирландия) — деревня в Ирландии, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер).
 Каппа-Уайт — деревня в Ирландии, находится в графстве Южный Типперэри (провинция Манстер).

Звёзды
 Каппа¹ Кита
 Каппа Майки
 Каппа Кассиопеи
 Каппа Скорпиона
 Каппа Северной Короны

Разное

 Каппа — водяной в японской мифологии.
 Каппа — плоская алгебраическая кривая 4-го порядка.
 Каппа — колпачок для зубов.
 Каппа-ритм — ритм электроэнцефалограммы.
 Kappa — итальянская компания-производитель спортивной экипировки.
 Каппа/капа (фольклор) — деталь какого-либо устройства в фильме «Кин-Дза-Дза!», которую можно нажать. В неформальном общении используется, как шутливый синоним слов «кнопка» или «клавиша».
 Каппа Магна — элемент литургического облачения католического и англиканского клирика.
 Каппа Майки — американский мультипликационный ситком 2006 года.

См. также 
 Кап